Mascagni puede referirse a:

Personas
 Paolo Mascagni (1755-1815), médico y anatomista italiano.
 Pietro Mascagni (1863-1945), músico italiano.

Otros usos
 Terrazza Mascagni, una de las terrazas más elegantes y evocadoras de Livorno, en Toscana.